«Увёртка» () — французская мелодрама, поставленная Абделатифом Кешишем в 2003 году. Фильм отмечен четырьмя премиями «Сезар»: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую роль начинающей актрисы (Сара Форестье), а также рядом других национальных и международных кинопремий.

Сюжет 
События происходят в одном из пригородов Парижа. Группа подростков, главным образом выходцев из Африки, собирается поставить в школьном театре пьесу Пьера де Мариво «Игра любви и случая». Главный герой картины — Кримо, застенчивый 15-летний подросток. Кримо не проявлял интереса к театру, но его тайная любовь к Лидии, которая исполняет главную роль в спектакле, привлекает его к постановке. Поначалу его исполнение роли Арлекина выглядит совершенно неуклюжим, но он постепенно втягивается в репетиции и проявляет способности. Двоюродная сестра Кримо, Нану, которая присматривает за братом в школе, против его участия в спектакле. Развитие отношений между героями начинает повторять события описанные в пьесе.

В ролях 
{|
|-valign="top"
|align="right"| Осман Елкараз || ···· ||Кримо
|-valign="top"
|align="right"| Сара Форестье || ···· ||Лидия
|-valign="top"
|align="right"| Сабрина Уазани || ···· ||Фрида
|-valign="top"
|align="right"| Нану Бенаму || ···· ||Нану
|-valign="top"
|align="right"| Хафет Бен-Ахмед || ···· ||Фатки
|-valign="top"
|align="right"| Орели Ганита || ···· ||Магали
|-valign="top"
|align="right"| Кароль Франк || ···· ||французский профессор
|-valign="top"
|align="right"| Хажар Хамлили || ···· ||Зина
|-valign="top"
|align="right"| Рашид Гаме || ···· ||Рашид
|}

 Съемки 
Фильм был снят за 6 недель в октябре и ноябре 2002 года в Сен-Сен-Дени. Картина была малобюджетной. Большинство актеров-подростков не были профессиональными артистами и не получали гонорар за съемки.

 Награды и номинации 

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 
 
 «Увёртка» на сайте AlloCiné''
 Обзор и критика фильма NY Times
 Обзор и критика фильма Entertainment Weekly
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы Франции 2003 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы об иммигрантах
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Фильмы Абделлатифа Кешиша